Plusieurs édifices religieux sont dédicacés aux archanges Saint Michel et Saint Gabriel, comme les suivants :

l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Sarajevo ;

l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Banatsko Aranđelovo, en Voïvodine ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Batajnica, dans la municipalité de Zemun et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Brestač, dans la municipalité de Pećinci et dans la province de Voïvodine ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Čoka, en Voïvodine ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel d'Iđoš, dans la municipalité de Kikinda et dans la province de Voïvodine ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Kondželj ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Novi Kneževac, en Voïvodine ;
l'église Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Novo Miloševo, en Voïvodine ;
la chapelle Saint-Michel-et-Saint-Gabriel de Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade.

MichelGabriel
~MichelGabriel
~MichelGabriel